AT&T Building puede hacer referencia a:

AT&T Midtown Center (Atlanta)
AT&T City Center (Birmingham)
Franklin Center, anteriormente AT&T Corporate Center (Chicago)
AT&T Huron Road Building (Cleveland)
Whitacre Tower (Dallas), 1 AT&T Plaza (sede mundial de AT&T)
AT&T Performing Arts Center (Dallas), 2403 Flora Street
AT&T Michigan Headquarters (Detroit)
AT&T 220 Building (Indianápolis), 220 North Meridian Street
AT&T Building (Indianápolis), 240 North Meridian Street
EverBank Center (Jacksonville), anteriormente AT&T Tower
AT&T Building (Kingman, Arizona)
AT&T Switching Center (Los Ángeles), 420 South Grand Avenue
AT&T Center (Los Ángeles), 1150 South Olive Street
AT&T Tower (Mineápolis)
AT&T Building (Nashville)
AT&T Long Distance Building (Nueva York), 32 Avenue of the Americas
AT&T Long Lines Building (Nueva York), 33 Thomas Street
550 Madison Avenue, anteriormente AT&T Building y Sony Building

AT&T Building (Omaha)
AT&T Center (San Luis)
AT&T Center (San Antonio)
AT&T Building (San Diego)